Wollestonecraft ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Kingsbury Wollstonecraft (1781–1828), US-amerikanische Botanikerin, Schriftstellerin und Illustratorin
 Mary Wollstonecraft (1759–1797), englische Schriftstellerin, Übersetzerin, Philosophin und Frauenrechtlerin
 Mary Wollstonecraft-Shelley (1797–1851), britische Schriftstellerin, Tochter von Mary Wollstonecraft